Джованні I Корнаро — 96-й венеціанський дож
 Джованні I Партичипаціо — 12-й венеціанський дож

Див. також 

 Джованні II